Kovářov bezeichnet mehrere Ortschaften in Tschechien

 Kovářov, Gemeinde im Okres Písek
 Kovářov, Ortsteil von Bojanov, Okres Chrudim
 Kovářov, Ortsteil von Bouzov, Okres Olomouc
 Kovářov, Ortsteil von Brloh pod Kletí, Okres Český Krumlov
 Kovářov, Ortsteil von Čichalov, Okres Karlovy Vary
 Kovářov, Ortsteil von Frymburk nad Vltavou, Okres Český Krumlov
 Kovářov, Ortsteil von Potštát, Okres Přerov